Emilia Bicheri o Bicchieri – religiosa italiana
 Guala Bicheri o Bicchieri – cardinale italiano
 Pietro Bicheri o Bicchieri – nobile italiano

Note